Le terme Galaxy Express 999 peut désigner :

Vaisseau 
 Le Galaxy Express 999 est un vaisseau spatial dont l'aspect est celui d'un train à vapeur.

Littérature 
 Galaxy Express 999 est un manga de Leiji Matsumoto publié à partir de 1977.

Animation 
 Galaxy Express 999 est une série d'animation adapté de la première partie du manga de Leiji Matsumoto.
 Galaxy Express 999 est un film d'animation de 1979 adapté de la première partie du manga de Leiji Matsumoto.

Homonymie de titre